Józef Gawlik (1895-1940) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej
 Józef Gawlik – rektor Politechniki Krakowskiej